A Clockwork Orange kan henvise til flere emner:

 A Clockwork Orange - en roman af Anthony Burgess
 A Clockwork Orange (film) - en filmatisering af denne roman
 A Clockwork Orange (skuespil) - romanen omsat til skuespil